La Sonate pour violon et piano en ré mineur opus 36 est une sonate pour violon de Gabriel Pierné. Composée en 1900 et dédiée à Jacques Thibaud, elle est créée le  par le dédicataire et L. Wurmser au piano.

D'après les sœurs Milstein, cette œuvre serait un des modèles de la Sonate de Vinteuil dans A la recherche du temps perdu.

https://www.actualitte.com/article/patrimoine-education/la-sonate-de-vinteuil-l-enchantement-musical-de-proust-enfin-resolu/85350

Présentation de l'œuvre 
 Allegretto
 Allegretto tranquillo (en sol majeur, à )
 Andante non troppo
 Durée d'exécution: vingt minutes

Musique de chambre de Gabriel Pierné
Pierné
Œuvre en ré mineur